Списък с треньорите, водили отбора на Славия (София) през годините.

Източници 

Славия (София)
Славия (София)